Jensen kan syfta på:

 Jensen – ett efternamn samt personer med namnet
 Jensen education – svenskt utbildningsföretag
 Jensen Motors – engelsk biltillverkare

Geografi

Antarktis 

 Jensen (berg),

USA 

 Jensen, Utah – ort, Utah, Uintah County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar